ulica Stanisława Dubois w Kołobrzegu
 ulica Stanisława Dubois we Wrocławiu